Лиляна Иванова Костова (15 марта 1988, Петрич) — болгарская футболистка, полузащитница. Выступала за сборную Болгарии.

Биография 
Воспитанница футбольной секции стадиона «Цар Самуил» (Петрич), где занималась с командой мальчиков. Отец и брат Лиляны тоже были футболистами.

Начинала взрослую карьеру в клубе «Супер Спорт» (София), в его составе в июле 2004 года дебютировала в женской Лиге чемпионов в матче против «Алма-КТЖ». В 2007 году перебралась в Россию, где провела два сезона в клубах высшего дивизиона «Химки» и «Надежда» (Ногинск). Затем снова недолго играла за «Супер Спорт».

В 2009 году перешла в киприотский «Аполлон» (Лимасол), где провела около пяти сезонов с перерывами. Неоднократно становилась чемпионкой и обладательницей Кубка Кипра. Регулярно выступала в Лиге чемпионов, где забила около 20 голов. В игре против албанского клуба «Ада» (21:0) в 2012 году сделала «покер».

В весенней части сезона 2012/13 снова выступала в России, на этот раз за «Зоркий», в его составе стала чемпионкой России. Весной 2014 года сыграла 3 матча за подмосковную «Россиянку».

Позднее играла на Кипре за «Фамагуста» и ненадолго возвращалась в Болгарию, где выступала за клуб «Спортика» (Благоевград). В феврале 2016 года перешла в польский «Медик» (Конин), где в первой же игре забила 2 гола в ворота «Вальбржиха» (10:1). В составе клуба стала двукратной чемпионкой (2015/16, 2016/17) и обладательницей Кубка Польши 2016/17. Стала первой болгарской футболисткой, завоевавшей чемпионские титулы в четырёх разных странах.

Весной 2018 года играла за итальянскую «Верону». Летом того же года перешла в «Фиорентину», но сыграла только несколько матчей в начале сезона (2 в чемпионате Италии, 1 — в Кубке Италии, 1 — в Суперкубке Италии и 2 — в еврокубках) и получила травму колена, вследствие чего пропустила оставшуюся часть сезона. По итогам сезона «Фиорентина» стала вице-чемпионом Италии, финалистом Кубка страны и обладателем Суперкубка.

В 2019 году подписала контракт с венгерским клубом «Диошдьёр ВТК».

С 2004 года выступала за молодёжную сборную Болгарии. Также играла за национальную сборную, в официальных турнирах провела за неё не менее 25 матчей.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте UEFA
 Профиль на сайте mondedufoot.fr
 Профиль на сайте football.it
 БГ футболистка, която триумфира със Суперкупата на Италия: Мечтая и за титла

Футболистки Болгарии
Игроки женской сборной Болгарии по футболу
Игроки ЖФК «Химки»
Игроки ЖФК «Надежда»
Игроки ЖФК «Зоркий»
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Верона»